

Patronyme 
  (1825-1902), homme politique italien.
 Giacinto Scelsi (1905-1988), compositeur et poète italien.
 Scelsi, le premier mouvement de l'immobile, film documentaire de Sebastiano D'Ayala Valva sur Giacinto Scelsi sorti en 2019.
 Mariangela Scelsi (1984-), actrice allemande.